Здесь представлен список запусков военных космических аппаратов серии «Космос».
Ввиду большого количества спутников для удобства читателя список разделён в группы по 250 порядковых номеров:

 Список космических аппаратов «Космос» (1-250)
 Список космических аппаратов «Космос» (251–500)
 Список космических аппаратов «Космос» (501–750)
 Список космических аппаратов «Космос» (751–1000)
 Список космических аппаратов «Космос» (1001–1250)
 Список космических аппаратов «Космос» (1251–1500)
 Список космических аппаратов «Космос» (1501–1750)
 Список космических аппаратов «Космос» (1751–2000)
 Список космических аппаратов «Космос» (2001–2250)
 Список космических аппаратов «Космос» (2251–2500)
 Список космических аппаратов «Космос» (2501–2750)

См. также 
 Список космических аппаратов USA

Списки космических аппаратов
Списки списков